Tagou peut désigner :
 Tagou, la commune située dans le département de Fada N'Gourma au Burkina Faso
 Tagou, la commune rurale située dans le département de Yamba au Burkina Faso